Damernas sprint vid världsmästerskapen i skidskytte 2023 arrangerades den 10 februari 2023 i Oberhof i Tyskland. Det var mästerskapets andra tävling, den första för damer. 96 utövare från 29 nationer deltog.

Världsmästare blev Denise Herrmann-Wick från Tyskland som tog sitt andra VM-guld i karriären, det första sedan jaktstarten i Östersund 2019. Silvermedaljör blev Hanna Öberg från Sverige som tog sin åttonde VM-medalj i karriären och sin första medalj i sprint. Linn Persson från Sverige blev bronsmedaljör och tog därmed sin första individuella medalj vid ett världsmästerskap.

Regerande världsmästare från 2021 var Tiril Eckhoff från Norge, medan regerande silver- och bronsmedaljör var Anaïs Chevalier-Bouchet från Frankrike respektive Hanna Sola från Belarus. Endast Chevalier-Bouchet deltog i loppet för att försvara sin medalj men slutade på 24:e plats.

De sextio främsta åkarna kvalificerade sig även till jaktstartstävlingen.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 14:30 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i skidskytte 2023